Ludwik Waryński (1856–1889) – polski działacz ruchu socjalistycznego
 Stanisław Waryński (1858–1888) – polski lekarz, embriolog, socjalista
 Tadeusz Waryński (1881–1932) – polski fizyk, poseł III kadencji Sejmu II RP